

Zoologie  
 Moustique, l'insecte

Géographie  

 Moustique, une petite île des Antilles rattachée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines
 Rivière Moustique (Sainte-Rose), cours d'eau situé en Guadeloupe
 Rivière Moustique (Petit-Bourg), cours d'eau situé en Guadeloupe
 Rivière Moustiques, cours d'eau situé à Haïti

Personnalités  

 Moustique (né en 1942, de son vrai nom Michel Grégoire), un chanteur de rock français
 Jules-Édouard Moustic (né en 1951, de son vrai nom Christian Borde), animateur et humoriste français

Autres  
 Moustique, un hebdomadaire belge francophone ;
 Moustique, un hebdomadaire satirique nigérien disparu.

Voir aussi 
 , le nom anglais et espagnol de moustique